Esta é uma lista de campeões dos principais torneios e campeonatos de futebol americano realizados no Brasil.

Torneio de Seleções Estaduais

Masculino

  2009 -  São Paulo

  2010 -  Rio de Janeiro

Feminino

  2010 -  Rio de Janeiro

Campeonato nacional masculino

Divisão principal

Divisão de acesso

Campeonato nacional feminino

Campeonato Paulista de Futebol Americano

Ver artigo principal: Campeonato Paulista de Futebol Americano

  2010 - São Paulo Storm

  2011 - Corinthians Steamrollers

  2012 - Corinthians Steamrollers

  2013 - Corinthians Steamrollers

  2014 - Corinthians Steamrollers

  2016 - Lusa Lions Futebol Americano

  2017 - Lusa Lions Futebol Americano

  2018 - Portuguesa Futebol Americano

  2019 - Rio Preto Weilers

Taça Jabaquara
  2011 -  Ipatinga Atroz

Liga Catarinense

  2011 - Joinville Gladiators

Campeonato Paranaense de Futebol Americano

  2009 - Barigui Crocodiles (atual Coritiba Crocodiles)

  2010 - Coritiba Crocodiles

  2011 - Coritiba Crocodiles

  2012 - Coritiba Crocodiles

  2013 - Coritiba Crocodiles

  2014 - Coritiba Crocodiles

  2015 - Coritiba Crocodiles

  2016 - Paraná HP

  2017 - Paraná HP

  2018 - Coritiba Crocodiles

  2019 - Paraná HP

Taça Brasil de Flag 

  2005 - São Paulo Sharks

  2007 - Sorocaba Vipers

  2008 - Sorocaba Vipers

Pantanal Bowl 

  2007 - Cuiabá Arsenal 

  2008 - Botafogo Mamutes 

  2009 - Cuiabá Arsenal

Sorocaba Bowl 

  2008 - Cuiabá Arsenal

Torneio da Capital 

  2007 - Tubarões do Cerrado 

  2008 - Cuiabá Arsenal 

  2009 - Manaus Cavaliers

Nordeste Bowl

 Campeão do Brasil Bowl.

Copa Vienne 

  2007 - Rio de Janeiro

Saquarema Bowl 

  2004 - Piratas de Copacabana

  2005 - Falções 

  2006 - America Red Lions

  2007 - Niteroi Warriors 

  2008 - Ipanema Tatuís 

  2009 - America Red Lions 

  2010 - America Red Lions 

  2011 - Ipanema Tatuís

Ubá Bowl 

  2009 - Vila Velha Tritões

Sul Bowl 

  2001 - Joinville Panzers 

  2005 - Curitiba Brown Spiders 

  2006 - Curitiba Brown Spiders

Taça de Fortaleza 

  2009 - Dragões do Mar

  2010 - Mossoró Petroleiros

Desafio no Triângulo Mineiro

  2009 - Minas Locomotiva 

  2010 - Ribeirão Preto Challengers 

  2011 - Minas Locomotiva

Taça da República

  2010 - Uberlândia Lobos 

  2011 - Ribeirão Preto Challengers

Campeonatos do Espírito Santo

Campeonato Capixaba de Futebol Americano 

  2007 - Vila Velha Tritões (I Colibri Bowl)

  2008 - Vila Velha Tritões (Vilavelhense Bowl)

  2009 - Vila Velha Tritões (I Moqueca Bowl)

  2010 - Vitória White Sharks (II Moqueca Bowl)

  2012 - Vila Velha Tritões

  2013 - Vila Velha Tritões

  2015 - Vila Velha Tritões

Outros campeonatos 

II Colibri Bowl

  2009 - Vila Velha Tritões

Vila Velha Arena Football
  2009 - Vila Velha Tritões

  2010 - Vila Velha Tritões

Torneio de Colonização do Solo Espírito-santense
  2009 - Vila Velha Tritões

Desafio Espírito-Santense de Futebol Americano
  2011 - Vitória Antares

 IMP O Rio de Janeiro Imperadores, por motivo de parceria, mudou de nome para Fluminense Imperadores, Flamengo FA e depois Flamengo Imperadores.
 CRO O Barigui Crocodiles devido a parceria com o Coritiba Foot Ball Club passa chamar-se Coritiba Crocodiles em 2010.
 ESP O João Pessoa Espectros devido a parceria com o tradicional clube de futebol da capital paraibana, , chamou-se Botafogo Espectros em 2012.
 PAT O Patriotas FA em parceria com o Vasco da Gama chamou-se Vasco da Gama Patriotas entre 2010 e 2018, exceto em 2017 com o fim da parceria. Em 2019 há a incorporação da equipe do Botafogo Reptiles, passando a chamar Vasco Almirantes.
 GET O Get Eagles Futebol Americano, anteriormente Belo Horizonte Get Eagles, em parceria com o Cruzeiro Esporte Clube, muda o nome para Sada Cruzeiro Futebol Americano em 2017. Em 2018, o Cruzeiro rompe a parceria com o Get Eagles. Com isso, o Get Eagles faz parceria com o arquirrival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, passando a chamar-se Galo Futebol Americano tendo o Grupo Sada ainda como principal patrocinador.
 ALF O Confiança Alfa mudou de nome depois para Aracaju Alfa.
 RID O Big Riders FA em parceria com o Vasco da Gama de 2012 a 2017 chamou-se Vasco Big Riders e depois Vasco da Gama Patriotas. Em 2019 inicia parceria com o America Football Club, passando a ser chamar America Big Riders.
 CAR O Cariocas FA em parceria com o Fluminense chamou-se Fluminense Cariocas em 2017.
 BUL O Ponta Negra Bulls mudou de nome em 2011 para América Bulls devido a parceria com o tradicional clube de futebol da capital potiguar, . Em 2017 com o fim da parceria, passa chamar-se Bulls Potiguares.
 CAÇ O Ceará Cangaceiros e o Dragões do Mar de Fortaleza fundiram-se no fim de 2013 para formar o Ceará Caçadores.

Futebol americano do Brasil
Futebol Americano Campeoes
Vencedores de prémios de desporto